Aigi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Gennadjewitsch Aigi (* 1971), russischer Musiker, Komponist und Geiger
 Gennadi Nikolajewitsch Aigi (1934–2006), tschuwaschischer Lyriker